Frederick Seymour (1820-1869) – brytyjski administrator kolonialny
 Frederick Seymour (1821-1895) – brytyjski admirał i arystokrata, 1. baron Alcester